1997 Голяма награда на Австрия е 20-о за Голямата награда на Австрия и четиринадесети кръг от сезон 1997 във Формула 1, провежда се на 21 септември 1997 година на пистата А1 Ринг близо до Шпийлберг, Австрия.

Репортаж 
Квалификацията е добре за отборите които са били с гуми Бриджстоун но Жак Вилньов и Уилямс продължават доминацията с нова пол-позиция. Мика Хакинен поведе в началото на състезанието но след края на първата обиколка отпадна поради проблем с двигателя спирайки от дясната страна на трасето близо до главната трибуна. Това даде шанс на Ярно Трули да поведе състезанието преди да спре в бокса и канадеца Вилньов да си върне водачеството. След това Трули отпада поради проблем с двигателя, същият проблем му коства и на Мика Хакинен да спечели състезанието.

Най-неочаквания инцидент е между Жан Алези и Еди Ървайн. Битката е за 4-та в 37-ата обиколка, Алези се опитва да изпревари Ървайн на завоя Ремус в приблизително от 8 болида дължина и Ървайн взема уклончиво действие срещу французина. Болида на Алези подскочи от болида на Ървайн и по-късно се доведе и до завъртане. Алези е разследван от комисарите за това състезание заради опасното каране на французина доведейки до този инцидент.

Михаел Шумахер и Хайнц-Харалд Френтцен бяха в битка за трета позиция преди пилота на Ферари да получи наказание с преминаване в бокса след като изпревари Френтцен в условие на жълт флаг. След това Шумахер изпревари Рубенс Барикело чието състезание завърши след като се завъртя и счупи предното крило при загубата на позиция отстрана на Шумахер. Накрая германеца изпревари Деймън Хил който преди да бъде изпреварен от Ферари-то на Михаел е на 6-а позиция.

Класиране

Квалификация

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Австрия